Œil de perdrix, variété de pomme de terre ancienne d'origine britannique 
 Œil-de-perdrix, vin rosé suisse d'origine neuchâteloise
 Œil de perdrix, genre de cor qui se développe sur les orteils
 Œil de perdrix, jeune indien héros de bandes dessinées de Jacques Martin
Œil de perdrix, variété de silex (Duval, 1959)
Œil de perdrix, nœud d'arbre de petite dimension (Gruss, 1952)
Œil de perdrix, bois de placage exotique employé dans l'ébénisterie et la marqueterie (Havard 1889)
Œil de perdrix, point de broderie (Obs. modes, , )
Œil de perdrix, ouverture de petite dimension dans la pâte du fromage de Beaufort (Clém. Alim. 1978)
 Œil-de-perdrix, autre nom du Lychnis fleur de coucou, une espèce de plante herbacée.

Notes et références